Вестмінстерські статути (1275 — 1290)
 Вестмінстерський статут (1931)

Посилання 
 Вестмінстерські статути //